Черны (), также передаётся как Черни и Черный — чешская фамилия.

Персоналии 
 Черный, Адольф (1864—1952) — чешский поэт, публицист и редактор, сорабист, профессор, общественный деятель.
 Черны, Вацлав (1905—1987) — чешский литературовед, философ, писатель.
 Черный, Вацлав (род. 1997) — чешский футболист, полузащитник.
 Черны, Венцеслав (1865—1936) — чешский художник, иллюстратор и баталист.
 Черни, Давид (род. 1967) — один из наиболее известных современных чешских скульпторов.
 Черны, Индржих (1930—2020) — чешский историк театра и театральный критик, драматург, переводчик с испанского и китайского языков. Лауреат премии Ф. Кс. Шалды.
 Черны, Йосеф (род. 1993) — чешский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Черны, Карел (1922—2014) — чешский художник-постановщик и декоратор, лауреат премии «Оскар».
 Черны, Леандер (1859—1944) — австрийский энтомолог, биолог и диптеролог, монах, аббат.
 Черны, Ольдржих (1946—2012) — чешский писатель, драматург и переводчик, филолог, государственный деятель.
 Черны, Радек (род. 1974) — чешский футболист, вратарь.
 Черны, Харальд (род. 1973) — австрийский футболист и футбольный тренер, полузащитник.
 Черны, Ярослав (1898—1970) — чешский египтолог и педагог.

Биология 
 Черны — род рыб семейства каменных окуней.

Топоним 
 Черны — деревня, Дмитровский район, Московская область

См. также 
 Черни